Municipio de Cole puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cole (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sebastian.
 Municipio de Cole (condado de Benton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Benton.